Дани́ла Андре́евич Про́хин () — российский футболист, защитник «Ростова».

Карьера 
С 2018 года — в «Зените» Санкт-Петербург. На профессиональном уровне дебютировал в составе фарм-клуба «Зенит-2» 13 апреля 2019 года в матче первенства ФНЛ против «Балтики» (2:0). В составе «Зенита» дебютировал 30 октября 2019 года в матче кубка России против «Томи» — вышел на замену на 73-й минуте. Первый матч в премьер-лиге провёл 11 июля 2020 года в гостевой игре против «Ахмата» (1:1). В феврале 2021 года был отдан в аренду «Сочи».

Достижения 
  «Зенит»
 Чемпион России: 2019/20
 Обладатель Кубка России: 2019/20
 Обладатель Суперкубка России: 2020

  «Сочи»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2021/22

Статистика 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Ростов»